Pedro Ribeiro peut faire référence à :
 Pedro Ribeiro (1979-), Pedro Júlio Marques Ribeiro, footballeur portugais.
 Pedro Ribeiro (1990-), Pedro Nezio de Araújo Lopes Ribeiro, footballeur brésilien.